Gloss (revista) — revista brasileira
 Lip gloss — produto usado nos lábios para dar brilho e volume
Gloss - efeito de brilho e sombra utilizado em logotipos.
Desambiguação